Liste der Kulturdenkmale in Trachau steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Trachau (A–J)
 Liste der Kulturdenkmale in Trachau (K–Z)